Alan Johnson (1937–2018) amerikai koreográfus
 Alan Johnson (1950) brit politikus